Сенья:

 Сенья — второй по величине остров в Норвегии.
 Сенья ди Бонавентура — итальянский художник.
 Сенья, Франческо (1836—1911) — итальянский куриальный кардинал, папский дипломат и сановник.